Radziwiłłów ist der polnische Name der ukrainischen Stadt Radywyliw.

Radziwiłłów ist Name zweier polnischer Dörfer:
Radziwiłłów (Ostrów Wielkopolski) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Ostrów Wielkopolski
Radziwiłłów (Puszcza Mariańska) in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Puszcza Mariańska